Taquara (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul
Taquara (geslacht), een geslacht van hooiwagens